Wehland ist der Familienname folgender Personen:

 Henning Wehland (* 1971), deutscher Rockmusiker
 Jürgen Wehland († 2010), deutscher Biologe und Hochschullehrer Jürgen-Wehland-Preis